Leonel Gigli (Ciudad Evita, Buenos Aires, 12 de diciembre de 1990) es un futbolista argentino que se desempeña como defensor. Actualmente se desempeña en el Real Cartagena Fútbol Club de Colombia

Clubes

Referencias

Enlaces externos 
 Ficha del jugador en BDFA

Futbolistas del Club Atlético Deportivo Paraguayo
Futbolistas del Club Atlético Lugano
Futbolistas del Club Deportivo Riestra
Futbolistas del Club Deportivo Armenio
Futbolistas del Club Atlético Talleres (Remedios de Escalada)
Futbolistas del Club Almirante Brown
Futbolistas del Club Comunicaciones (Buenos Aires)
Futbolistas del Club Atlético Fénix